A PrvaLiga 2001–2002-es szezonja volt a bajnokság tizenegyedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok az NK Maribor lett.

Végeredmény

Külső hivatkozások 
 A szléovén szövetség honlapja 
 A szlovén szövetség honlapja 

Szloven 1
Szlovén labdarúgó-bajnokságok